Csehország
 Budkov, település a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Budkov, település a Vysočina kerület Třebíči járásában